Nesthäkchen steht für:
 umgangssprachlich, bei Geschwistern das jüngste, letztgeborene Kind, das (im übertragenen Sinne) als letztes „aus dem Nest fliegt“, siehe Verwandtschaftsbeziehung#Geschwister 

Geschichten, Märchen und Ähnliches:
 Das Nesthäkchen, eine um 1910 veröffentlichte Komödie in drei Akten von Edouard Giraud
 Nesthäkchen (Kinderbuchreihe), eine Buchreihe
 Nesthäkchen (Fernsehreihe), eine (an die vorgenannte Buchreihe angelehnte) Fernsehreihe

Siehe auch: